Stockwell ist der Familienname folgender Personen:

 Blair Stockwell (* 1949), neuseeländischer Radrennfahrer
 Clifford H. Stockwell (1897–1987), kanadischer Geologe
 Dean Stockwell (1936–2021), US-amerikanischer Schauspieler
 Guy Stockwell (1933–2002), US-amerikanischer Schauspieler
 Harry Stockwell (1902–1984), US-amerikanischer Schauspieler, Sprecher und Sänger
 Hugh Stockwell (1903–1986), britischer General
 John Stockwell (* 1961), US-amerikanischer Schauspieler
 John Nelson Stockwell (1832–1920), US-amerikanischer Astronom und Mathematiker
 Mark Stockwell (* 1963), australischer Schwimmer

Stockwell ist der Name folgender Orte:

— in den Vereinigten Staaten:
 Stockwell (Indiana)
 Stockwell (New York)

— im Vereinigten Königreich:
 Stockwell (London), ein Stadtteil im London Borough of Lambeth, England

Stockwell steht für:

 Stockwell (London Underground), eine Station der Londoner U-Bahn
 Stockwell (1849–1871), britisches Vollblut-Rennpferd und Zuchthengst